Ягут Мамедович Нейматов  () — президент Фонда развития инновационных технологий РФ, профессор.

Биография 
Ягут Нейматов родился 24 февраля 1954 года в городе Гардабани Грузинской ССР. В 1970 году он поступает на физический факультет Азербайджанского Государственного университета им. Кирова. В 1973 году он переводится на физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, который окончил в 1977 году. С 1979 года работает инженером, а позже младшим научным сотрудником Всесоюзного НИИ физико-технических и радиотехнических измерений. С 1986 по 1989 годы работает старшим научным сотрудником отдела системных исследований Всесоюзного НИИ технико-экономических исследований Госагропрома СССР.
В 1984 году он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.
С 1989 года является ведущим инженером и старшим научным сотрудником Института металлургии им. А. А. Байкова АН СССР. Одновременно в этот период является преподавателем кафедры Московского института связи.
С 1992 года является ведущим специалистом Военной академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого Министерства обороны РФ. В 2001 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора педагогических наук. Работал преподавателем в Российской академии государственной службы при Президенте РФ.
В 2002 году получил ученое звание профессора. С 2002 года — Президент Фонда развития инновационных технологий РФ.

Ссылки 
 Нейматов Ягут Мамедович — «Образование в XXI веке»

Выпускники физического факультета МГУ